

Cinema 
 Malice - Il sospetto (Malice) – film statunitense del 1993

Fumetto 
 Malice  – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Letteratura 
 Perfidia (Malice) – romanzo di Danielle Steel del 1996

Musica 
 Malice  – gruppo musicale heavy metal statunitense
 Malice – componente del duo hip-hop statunitense Clipse
 Malice  – album dei Gehenna del 1996
 Malice  – album dei Through the Eyes of the Dead del 2007

Televisione 
 Astuzia (Malice) – episodio della seconda stagione di Stargate Universe